Министерство геологии СССР (Мингео СССР) — союзно-республиканское министерство, осуществлявшее руководство изучением недр. Образовано в 1946 г. как общесоюзное в целях комплексного и планомерного геологического изучения недр страны, обеспечения запасами полезных ископаемых потребностей народного хозяйства и для лучшей организации охраны недр. Упразднено 1 декабря 1991 г., имущество, предприятия и организации переданы Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР

История 
Руководство геологической отраслью осуществляли:
 Геологический комитет (1882—1929, с 1919 в составе ВСНХ)
 Главное геологоразведочное управление (ГГРУ) при Президиуме BCHX (1929—1931)
 Всесоюзное геологоразведочное объединение (ВГРО) «Союз-геологоразведка» Наркомата тяжёлой промышленности СССР (1931—1937)
 Главное геологическое управление Наркомата тяжёлой промышленности СССР (1937—1939)
 Комитет по делам геологии при CHK CCCP (1939—1946)
 Министерство геологии СССР (1946—1953, общесоюзное) (упразднено в 1953 г. — О преобразовании министерств СССР)
 Министерство геологии и охраны недр СССР (создано 31 марта 1953—1963, с 12 января 1956 года преобразовано в союзно-республиканское)
 Государственный геологический комитет СССР (1963—1965)
 В 1965 году комитет преобразован в союзно-республиканское Министерство геологии СССР.

Структура 
В соответствии с генеральной схемой управления отраслью c 1981 в Мингео CCCP существовало 90 объединений, в том числе — 3 всесоюзных: производственные геологические, научно-производственные и производственные объединения (главное звено).

Основной производственной единицей являлись экспедиции (в 1982 их было 620), ведущие геолого-разведочные работы. B состав объединений были включены 14 НИИ; 10 институтов подчинялись республиканским министерствам и управлениям геологии союзных республик. Управление отраслью велось по двухзвенной и трёхзвенной системе, что позволяло осуществить комплекс мер по специализации и концентрации работ на главных направлениях в объединениях, повышало эффективность использования основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Деятельность 

Министерство геологии СССР осуществляло руководство порученной ему отраслью, как правило, через министерства геологии и другие союзно-республиканские органы геологии союзных республик (Мингео РСФСР, Мингео УССР, Мингео Казахской CCP, Мингео Узбекской CCP, управления геологии при Советах Министров союзных республик, всесоюзные объединения) и управляло организациями, предприятиями и учреждениями союзного подчинения непосредственно или через создаваемые им органы.

Организации министерства:
 вели поисковые и разведочные работы на твердые полезные ископаемые, нефть, газ и подземные воды на территории страны, морском шельфе (кроме глубокого бурения), дне морей и океанов
 осуществляли региональные геологические, геофизические, гидрогеологические, инженерно-геологические и другие виды наземных, аэрогеологических и космических съёмок в целях изучения геологического строения, для нужд промышленности, сельского хозяйства и строительства
 производили различную геологоразведочную технику, геофизическую аппаратуру
 выполняли строительно-монтажные работы для отрасли
 оказывали техническое содействие зарубежным странам в проведении геологоразведочных работ

Министерство геологии являлось головной организацией в СССР по изучению недр Земли сверхглубоким бурением, совместно с соответствующими министерствами и ведомствами оценивало текущую и перспективную обеспеченность отраслей горнодобывающей промышленности разведанными запасами полезных ископаемых, разрабатывало мероприятия по повышению этой обеспеченности и качества проводимых геологоразведочных работ, участвовало в планировании геологоразведочных работ, осуществляемых предприятиями и организациями других министерств и ведомств.

Министерство осуществляло государственный геологический контроль за правильным проведением на территории СССР геологических работ, проводило государственную регистрацию геологоразведочных работ, выполняемых организациями и предприятиями независимо от их ведомственной подчинённости, осуществляло контроль за охраной подземных вод от истощения и загрязнения.

Также Мингео СССР занималось следующими видами деятельности:
 апробировало с участием заинтересованных министерств и ведомств обоснованность прогнозных оценок запасов полезных ископаемых по важнейшим месторождениям, экономическим районам и по СССР в целом
 учитывало месторождения и запасы полезных ископаемых, составляло сводные балансы запасов важнейших видов полезных ископаемых по CCCP с использованием данных, получаемых от всех министерств и ведомств
 устанавливало обязательный для всех организаций, предприятий и учреждений порядок представления во Всесоюзный геологический фонд геологических материалов и пользования этими материалами, осуществляло централизованное их хранение
 разрабатывало и утверждало обязательные для всех организаций и предприятий, осуществляющих геологоразведочные работы (за исключением глубокого разведочного бурения на нефть и газ), нормативы расхода на геологоразведочные работы основных материалов, топлива и запасных частей и другие нормативы для составления проектов и смет на геологоразведочные работы, а также инструкции и методические указания по вопросам планирования, проектирования, финансирования, учёта и производства геологоразведочных и связанных с ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
 При министре Сидоренко была организована школа-мастерская «Лаборатория малых скульптурных форм» (под руководством главного художника министерства Василия Коноваленко). Целью программы было расширить применение самоцветным сокровищам СССР.

Руководители 

 1939—1949 — Малышев, Илья Ильич
 1949—1953 — Захаров, Пётр Андреевич
 1953—1962 — Антропов, Пётр Яковлевич
 1962—1975 — Сидоренко, Александр Васильевич
 1975—1989 — Козловский, Евгений Александрович
 1989—1991 — Габриэлянц, Григорий Аркадьевич

Примечания

Литература 
 Министерство геологии СССР // Горная энциклопедия.  Советская энциклопедия.

Ссылки 
 Постановление Совмина СССР от 24.10.1968 № 834 «Об утверждении положения о Министерстве геологии СССР»

Министерство геологии СССР
Геологические организации
Организации, основанные в 1946 году
Геологическая служба Советского Союза